Глібівська сільська рада — Київська область, Вишгородський район
 Глібівська сільська рада — Тернопільська область, Гусятинський район

 Глібівська сільська рада — колишня сільська рада Новоушицького району Хмельницької області, у серпні 2015 увійшла до складу Новоушицької селищної громади